Regina Helena z Saksonii-Meiningen, właśc. Regina Helene Elisabeth Margarete księżna Saksonii-Meiningen (ur. 6 stycznia 1925 w Würzburgu, zm. 3 lutego 2010 w Pöcking) – księżniczka Saksonii-Meiningen i Hildburghausen, żona arcyksięcia, głowy Domu Habsbursko-Lotaryńskiego Ottona von Habsburga jako arcyksiężna Regina Habsburg.

Życiorys 
Księżniczka Regina urodziła się w Würzburgu jako najmłodsze dziecko z czwórki rodzeństwa. Jej rodzicami byli książę  (1892–1946), wnuk Jerzego II z Saksonii-Meiningen, i hrabina Clare-Marie von Korff (1895–1992), córka hrabiego Alfreda von Korffa i baronówny Heleny von Hilgers. Po śmierci ojca w 1946 roku Regina wraz z matką wyjechała do Monachium. Tam też poznała swojego przyszłego męża Ottona von Habsburga.

Jej brat  (1921–1997) zrzekł się tytułów arystokratycznych i wstąpił do katolickiego zakonu męskiego kartuzów pod zmienionym imieniem – Marianus Marck.

10 maja 1951 w Nancy Regina poślubiła Ottona von Habsburga. Para miała razem siedmioro dzieci i 23 wnucząt:
 Andrea Maria (ur. 30 maja 1953)
 ∞ 1977 Karl Eugen, hrabia Neipperg
 Monika Maria Roberta (ur. 13 września 1954)
 ∞ 1980 Luis María Gonzaga de Casanova-Cárdenas y Barón, książę Santangelo
 Michaela Maria (ur. 13 września 1954)
 ∞ 1984–1994 Eric Alba Teran d’Antin
 ∞ 1994 Hubertus, hrabia Kageneck
 Gabriela Maria Charlotte (ur. 14 października 1956)
 ∞ 1978–1997 Christian Meister
  (ur. 5 października 1958)
 ∞ 1992 Archibald, hrabia Douglas
 Karol Thomas Robert (ur. 11 listopada 1961)
 ∞ 1993 Francesca, baronówna Thyssen-Bornemisza de Kászon
 Paul Georg Maria (ur. 16 grudnia 1964)
 ∞ 1997 Eilika, księżniczka Oldenburga

Księżna Regina mieszkała wraz z mężem w Villi Austria w Pöcking bei Starnberg, nad jeziorem Starnberger See, w niemieckiej Bawarii.

2 grudnia 2005 Regina doznała udaru mózgu i została przyjęta do szpitala w Nancy. Trzy miesiące później na tyle odzyskała siły i zdrowie, aby uczestniczyć w uroczystym przeniesieniu trumny jej matki i brata Antona-Ulricha z cmentarza w Heldburg (Hildburghausen) do nowego odnowionego grobowca na Veste Heldburg.

W 2007 roku Regina odzyskała 47 obrazów z kolekcji jej ojca zrabowanych podczas II wojny światowej, w radzieckiej strefie okupacyjnej, z całego majątku rodziny.

Regina zmarła 3 lutego 2010 w Pöcking. Pogrzeb odbył się 10 lutego 2010. Ciało księżnej zostało złożone w grobowcu na Veste Heldburg. Po śmierci męża w dniu 4 lipca 2011 roku trumna z jej ciałem została przeniesiona do Austrii, a 16 lipca tego samego roku złożona u boku jej męża w krypcie cesarskiej w Wiedniu.

Przypisy 

Urodzeni w 1925
Zmarli w 2010
Pochowani w kościele kapucynów w Wiedniu
Wettynowie